Glavarjeva cesta je naziv več cest:
 Glavarjeva cesta, Komenda
 Glavarjeva cesta, Ljubljana